

Archéologie 
 Sites de l'évolution humaine du mont Carmel : les grottes de Nahal Me'arot / Wadi el-Mughara, site archéologique (Israël)

Géographie 
 Mont Carmel, montagne côtière surplombant la mer (Israël).

Religion 
 Berthold du mont Carmel (1155-1195), fondateur de la première communauté érémitique du mont Carmel qui deviendra d'Ordre du Carmel.
 Brocard du mont Carmel (+1231), prieur et ermite de la première communauté de l'Ordre du Carmel.
 Ermites de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, communauté liée à l'ordre des Grands carmes.
 Tiers-Ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, branche du Tiers-Ordre de l'Ordre des Carmes de l'Ancienne Observance.

Société 
 Mont Carmel (Waco), nom donné par les Branch Davidians à leur résidence de Waco.

Toponymes 
 Habitation Mont-Carmel, demeure agricole située à Saint-Claude en Guadeloupe (France).
 Mont-Carmel, municipalité du comté de Kamouraska au Québec (Canada ).
 Mont-Carmel (Île-du-Prince-Édouard), village situé dans la région Évangéline de l'Île-du-Prince-Édouard (Canada).

Voir aussi